Senza traccia (Without a Trace) – serie televisiva statunitense prodotta dal 2002 al 2009
Senza traccia (Without a Trace) – film del 1982 per la regia di Stanley R. Jaffe
Senza traccia (Subterfuge) – romanzo di fantascienza di Charles Eric Maine del 1960